Die Gilgen Logistics AG ist ein Schweizer Generalunternehmer für Logistik-Gesamtsysteme. Mit 145 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 75 Mio. CHF entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen Komplettlösungen mit Eigenprodukten für Dienstleistung, Handel und Industrie: automatische Fördersysteme, Lagersysteme und vollautomatische Hochregallager (HRL), Regalbediengeräte (RBG), Automatisierung, IT-Lösungen, Lagerverwaltungssysteme (LVS), Verladesysteme und Spezialgeräte.

Die Gilgen Logistics hat ihren Hauptsitz in Oberwangen bei Bern. Weitere Niederlassungen befinden sich in Brislach BL, Renens/Lausanne, Rümlang und Suhr.

Geschichte 
Als Einmannbetrieb stellte Jakob Gilgen Senior 1961 in einer Garage die ersten automatischen Antriebe für Tore einzeln her. Die ersten Fördertechnikanlagen und automatischen Briefkasten-Entleeranlagen für die Schweizerische Post wurden 1967 realisiert. 1993 wurde die Gilgen Fördersysteme AG als Tochter der Gilgen Holding AG gegründet. Die Gründung und der Aufbau des Kundendienstes in Brislach BL (Übernahme der Hugo Fritschi AG in Brislach und D-Dortmund) fand 1997 statt. Der Bereich Automatisierung wurde 2000 mit der Übernahme der Baertschi Engineering AG, Suhr, ergänzt.

Heute ist die Gilgen Logistics AG (bis 2005 Gilgen Fördersysteme AG) in die 2. Generation übergegangen. Per 1. März 2020 übernahm Jakob Gilgen, VR-Präsident der Gilgen Logistics AG, das Amt als CEO. Daniel Gilgen – in der dritten Generation der Eigentümerfamilie – hat den Bereich Systemgeschäft per 1. Januar 2020 übernommen.

Einzelnachweise 

Logistik
Maschinen- und Gerätehersteller
Lager (Technik)
Fördertechnik
Automatisierungstechnikhersteller
Automatisierungstechnik
Gegründet 1961